Korytów ist Name dreier polnischer Dörfer:
Korytów (Radziejowice) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Radziejowice
Korytów (Gaworzyce) (Karitsch) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Gaworzyce
Korytów (Kłodzko) (Koritau) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kłodzko